Bonos ist der Familienname folgender Personen:
 Bonos (General), römisch-byzantinischer Patrizier und General im 7. Jahrhundert
 Gianni Bonos (1907–1956), italienischer Schauspieler
 Luigi Bonos (1910–2000), italienischer Schauspieler
 Vittorio Bonos (1908–1966), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bonus